1 Pułk Artylerii Motorowej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 1 Pułk Artylerii Motorowej – pułk artylerii polskiej PSZ na Zachodzie (1 DPanc)